Залазье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Залазье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Залазье — деревня в Солигорском районе Минской области.

Украина 
 Залазье — село в Любешовском районе Волынской области.